Список Топ-100 мировых мыслителей составляется журналом Foreign Policy на основании информации, полученной в ходе голосования читателей (для просмотра последних списков необходима регистрация). Первые два рейтинга были подготовлены совместно в ноябре 2005 и июне 2008 года журналами Prospect Magazine (UK) и Foreign Policy (US). Целью было подготовить рейтинг 100 наиболее влиятельных ныне здравствующих и активно участвующих в общественной жизни интеллектуалов. С 2015 года число участников рейтинга варьируется и не обязательно равно стам.

Список 2005 года 
Следующие люди, вошедшие в первый список 2005 года:

 Ноам Хомский
 Умберто Эко
 Ричард Докинз
 Вацлав Гавел
 Кристофер Хитченс
 Пол Кругман
 Юрген Хабермас
 Амартия Сен
 Джаред Даймонд
 Салман Рушди
 Наоми Кляйн
 Ширин Эбади
 Эрнандо де Сото
 Бьорн Ломборг
 Абдолкарим Сороуш
 Томас Фридман
 Папа Римский Бенедикт XVI
 Эрик Хобсбаум
 Пол Вулфовиц
 Камилла Палья
 Фрэнсис Фукуяма
 Жан Бодрийя́р
 Славой Жижек
 Дэниел Деннет
 Фримен Дайсон
 Стивен Пинкер
 Джеффри Сакс
 Сэмюэл Хантингтон
 Марио Варгас Льоса
 Али аль-Систани
 Эдвард Уилсон
 Ричард Познер
 Питер Сингер
 Бернард Льюис
 Фарид Закария
 Гэри Беккер
 Майкл Игнатьев
 Чинуа Ачебе
 Энтони Гидденс
 Лоуренс Лессиг
 Ричард Рорти
 Ягдиш Бхагвати
 Фернанду Энрике Кардозу
 Джон Максвелл Кутзее
 Нил Фергюсон
 Айаан Хирси Али
 Стивен Вайнберг
 Юлия Кристева
 Жермен Грир
 Антонио Негри
 Рем Колхас
 Тимоти Гартон-Эш
 Марта Нуссбаум
 Орхан Памук
 Клиффорд Гирц
 Юсуф Аль-Кардави
 Генри Луис Гейтс мл.
 Тарик Рамадан
 Амос Оз
 Лоуренс Саммерс
 Ганс Кюнг
 Роберт Каган
 Пол Кеннеди
 Даниэль Канеман
 Сари Нусейбе
 Воле Шойинка
 Кемаль Дервиш
 Майкл Уолцер
 Гао Синцзянь
 Говард Гарднер
 Джеймс Лавлок
 Роберт Хьюз
 Али Мазруи
 Крейг Вентер
 Мартин Риc
 Джеймс Уилсон
 Роберт Патнэм
 Петер Слотердайк
 Сергей Караганов
 Сунита Нарайн
 Алан Финкелькраут
 Фэн Ганг
 Флоренс Вамбугу
 Жиль Кепель
 Энрике Краузе
 Ха Джин
 Нил Гершенфельд
 Пол Экман
 Джарон Ланье
 Гордон Конвей
 Павол Демеш
 Элейн Скэрри
 Роберт Купер
 Харолд Вармус
 Прамудья Ананта Тур
 Чжен Бидзянь
 Кэнъити Омаэ
 Ванг Джиси
 Кишоре Мабубани
 Синтаро Исихара

Демографические характеристики 
По территориальному признаку, примерно 40 % участников рейтинга — выходцы из США и Канады, 25 % — из Европы, и 22 % — с Ближнего и Дальнего Востока. На другие территории приходится менее 5 % — Латинская Америка — 4 и Африка с Австралией — 3. Лишь 8 % участников — женщины.

Критика 
Подобно множеству независимых Интернет опросов, на итоги данного рейтинга, возможно, повлияли организованные кампании по голосованию, а также языковые и национальные стереотипы организаторов.

Список 2008 года 
Следующие люди были представлены в рейтинге 2008 года:

 Фетхуллах Гюлен
 Мухаммад Юнус
 Юсуф Аль-Кардави
 Орхан Памук
 Айтзаз Ахсан
 Амр Халед
 Абдолкарим Соруш
 Тарик Рамадан
 Махмуд Мамдани
 Ширин Эбади
 Ноам Хомский
 Ал Гор
 Бернард Льюис
 Умберто Эко
 Айаан Хирси Али
 Амартия Сен
 Фарид Закария
 Гарри Каспаров
 Ричард Докинз
 Марио Варгас Льоса
 Ли Смолин
 Юрген Хабермас
 Салман Рушди
 Сари Нусейбе
 Славой Жижек
 Вацлав Гавел
 Кристофер Хитченс
 Сэмюэл Хантингтон
 Питер Сингер
 Пол Кругман
 Джаред Даймонд
 Папа Римский Бенедикт XVI
 Фэн Ганг
 Майкл Игнатьев
 Фернанду Энрике Кардозу
 Лилия Шевцова
 Чарльз Тейлор
 Мартин Вулф
 Эдвард Осборн Уилсон
 Томас Фридман
 Бьорн Ломборг
 Дэниел Деннет
 Фрэнсис Фукуяма
 Рамачандра Гуха
 Тони Джадт
 Стивен Левитт
 Нуриэль Рубини
 Джеффри Сакс
 Ван Хуи
 В. С. Рамачандран
 Дрю Джилпин Фауст
 Лоуренс Лессиг
 Джон Максвелл Кутзее
 Фернандо Саватер
 Воле Шойинка
 Янь Сюэтун
 Стивен Пинкер
 Алма Гильермопрето
 Сунита Нараин
 Аньес Басведан
 Майкл Уолцер
 Ниалл Фергюсон
 Джордж Айити
 Ашиш Нанди
 Дэвид Петреус
 Оливье Руа
 Лоуренс Саммерс
 Марта Нуссбаум
 Роберт Каган
 Джеймс Лавлок
 Крейг Вентер
 Амос Оз
 Саманта Пауэр
 Ли Куан Ю
 Ху Шули
 Кваме Энтони Аппиа
 Малкольм Гладуэлл
 Александр де Вааль
 Джанни Риотта
 Даниэль Баренбойм
 Тереза Дельпеш
 Уильям Истерли
 Минксин Пей
 Ричард Познер
 Иван Крыстев
 Энрике Краузе
 Энн Аппельбаум
 Рем Колхас
 Жак Аттали
 Пол Коллиер
 Эстер Дуфло
 Майкл Спенс
 Роберт Патнэм
 Харолд Вармус
 Говард Гарднер
 Даниэль Канеман
 Егор Гайдар
 Нил Гершенфельд
 Ален Финкелькраут
 Ян Бурума

Критика 
Само издание Prospect в опубликованной редакционной статье объяснило своё удивление относительно того факта, что первые 10 человек в рейтинге 2008 года имели мусульманские корни, обратив также внимание на то, что неожиданный рост числа голосов в их поддержку произошел после того, как газета «Заман» опубликовала статью, информирующую движение Гюлена о проходящем голосовании.

Списки 2009—2017 годов 
(Для просмотра этих списков может потребоваться регистрация.)
 2009 FP Top 100 Global Thinkers
 2010 FP Top 100 Global Thinkers
 2011 FP Top 100 Global Thinkers
 2012 FP Top 100 Global Thinkers
 2013 FP Top 100 Global Thinkers
 Global Thinkers 2014
 Global Thinkers 2015
 Global Thinkers 2016
 Global Thinkers 2017
 2019 Global Thinkers

Примечания

Ссылки 
 The Prospect/FP Top 100 Public Intellectuals — Prospect/FP’s pick of the top 100 (registration required)
 Prospect/FP Top 100 Public Intellectuals Results — Results of the ranking vote. (registration required)
 The Global Intellectuals Poll — Prospect Magazine, November 2005. (link comes up with «error page»)
 Who are the world’s leading public intellectuals? — Results with field and country listing. (2005 list, from infoplease)
 The 2008 Top 100 Public Intellectuals Poll — Prospect/FP June 2008. (registration required)

2005 год
2008 год
Рейтинги
Foreign Policy